Борис Викторович Данчич (1892 г. — февраль 1942 г.) — советский архитектор и градостроитель.

Биография 
 В 1922-1925 гг. обучался в Высшем художественно-техническом институте в Ленинграде (бывш. Императорская Академия художеств).
 Главный архитектор Ленинградского отделения Горстройпроекта. 
 Умер от истощения в пути при переезде из Ленинграда в Орск в феврале 1942 г.

Проекты и постройки 

 Генерального плана города Комсомольска-на-Амуре
 Магнитогорский металлургический завод (1927 г.)
 Генеральный план города Магнитогорска
 Проекты жилых и общественных зданий для Комсомольска-на-Амуре и для Магнитогорска и для других промышленных центров СССР
 Проект хлебозавода в Ленинграде (1930 г.)
 Гостиница в Новом Тагиле (соавторы: Болотин, Ушаков)
 Техникум и школа ФЗУ Кузнецкстроя
 Проект отделки типового буфета закусочной Л.С.П.О. (1927 г.; принят к исполнению)

Источники

Архивные источники 
 НБА АХ СССР

Литература 
 Ежегодник Общества архитекторов-художников. Выпуск 13. Ленинград. 1930 г. Стр. 27, 106.
 Ежегодник Общества архитекторов-художников. Выпуск 14. Ленинград. 1935 г. Стр. 47, 67.
 Ежегодник Ленинградского отделения Союза советских архитекторов. Выпуск 1-2 (XV-XVI). Ленинград. 1940 г.
 Архитектурная графика эпохи конструктивизма в собрании Государственного Музея истории С.-Петербурга. Каталог. Авт.-сост. Макогонова М.Л. СПб.: ГМИ СПб. 2008 г.